Манастир Успења Пресвете Богородице може бити:

 Манастир Успења Пресвете Богородице Чајничке
 Манастир Успења Пресвете Богородице на Требишњици (Тврдош)
 Манастир Успења Пресвете Богородице у Добруну
 Манастир Успења Пресвете Богородице (Каблар)
 Манастир Успења Пресвете Богородице (Ђаковица)
 Манастир Успења Пресвете Богородице (Бачко Петрово Село)
 Манастир Успења Пресвете Богородице у Даљској планини
 Манастир Успења Пресвете Богородице (Крепичевац)
 Манастир Успења Пресвете Богородице у Вети
 Манастир Успења Пресвете Богородице у селу Матки
 Манастир Успења Пресвете Богородице у Кирову
 Симонов манастир Успења Пресвете Богородице у Москви
 Манастир Успења Пресвете Богородице у Старици
 Манастир Успења Пресвете Богородице у Химелстиру

Види још 
 Црква Успења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)
 Успење (вишезначна одредница)